Teulon est un patronyme porté notamment par :

 Émile Teulon (1793-1877), homme politique français ;
 Frédéric Teulon, économiste français ;
 Jean Teulon (1775-1831), homme politique français.

Homonymie de patronyme